Ženská čtyřhra Qatar Total Open 2018 probíhala v polovině února 2018. Do deblové soutěže dauhaského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl americko-slovinský pár Abigail Spearsová a Katarina Srebotniková, jehož členky nestartovaly společně. Spearsová nastoupila s Polkou Alicjí Rosolskou. Spoluhráčkou Srebotnikové se stala japonská hráčka Šúko Aojamová, s níž skončila v úvodním kole na raketách Pavljučenkovové a Savčukové.

Vítězem se stal nenasazený kanadsko-lotyšský pár Gabriela Dabrowská a Jeļena Ostapenková, který ve finále zdolal slovinsko-španělské turnajové osmičky Andreju Klepačovou a Maríu José Martínezovou Sánchezovovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 900 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Dabrowská vybojovala sedmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Ostapenkovou to bylo třetí takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Latisha Chan /  Andrea Sestini Hlaváčková (2. kolo)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (2. kolo, skreč)
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (1. kolo)
  Irina-Camelia Beguová /  Monica Niculescuová (odstoupily)
  Čan Chao-čching /  Jang Čao-süan (2. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (finále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Qatar Ladies Open
Tenis v Kataru v roce 2018
WTA Tour 2018